Calilegua puede referirse en la provincia de Jujuy en Argentina a:

 La localidad de Calilegua;
 el parque nacional Calilegua.